Ря́бцев — російське прізвище. Відомі носії:
 Рябцев Андрій Валентинович — головний зварник ДП «Завод імені В. О. Малишева», заслужений машинобудівник України.
 Рябцев Володимир Ілліч (1940—2014) — радянський і український кінорежисер, сценарист, продюсер.
 Рябцев Володимир Олександрович (1880—1945) — російський артист балету, балетмейстер і педагог-хореограф.
 Рябцев Сергій Васильович — український футболіст.
 Рябцев Сергій Віталійович — український шахтар.

Див. також 
 Рябцов

Примітки 

Російські прізвища